Il singolare  del Tetra Pak Tennis Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Máximo González ha battuto in finale Caio Zampieri 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Máximo González (campione)
 Rogério Dutra da Silva (semifinali)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Denis Gremelmayr (quarti di finale)

  Júlio Silva (semifinali)
  Ricardo Hocevar (primo turno)
  Gastão Elias (quarti di finale)
  Pablo Galdón (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tetra Pak Tennis Cup 2011